Резолюция Совета Безопасности ООН №82 была принята 25 июня 1950 года в связи с вторжением КНДР на территорию Республики Корея. Совет Безопасности был созван Генеральным Секретарем Трюгве Ли на экстренное совещание, на котором, однако, отсутствовал представитель СССР, бойкотировавший заседания СБ ООН. Совет Безопасности осудил северокорейскую агрессию и дал санкцию на вступление в войну войск ООН, которым удалось переломить ход войны.

Голосование 
 * жирным выделены постоянные члены Совета Безопасности ООН

Резолюции Совета Безопасности ООН
Иностранная военная интервенция в Корее
События 1950 года